Pardofelis is een geslacht uit de familie der katachtigen met drie soorten: de marmerkat, Aziatische goudkat en Borneogoudkat.

Taxonomie 
De marmerkat werd aanvankelijk als een nauwe verwant van de nevelpanter beschouwd en daarom tot de "grote katten" gerekend. DNA-onderzoek heeft echter uitgewezen dat de marmerkat eerder verwant is aan de Aziatische goudkat en de borneogoudkat en daardoor tot de "kleine katten" (Felinae) behoort. Diverse auteurs rekenen de soorten uit het geslacht dan ook tot dit geslacht (Pardofelis).

Fylogenetische stamboom van het geslacht Pardofelis

Katachtige